Khorramdarreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khorramdarreh (kommunhuvudort), Zanjan, 
 Khorramdarreh (shahrestan), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar